Hughesinia är ett släkte av svampar. Hughesinia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hughesinia